Porte Neuve, Porte Nouvelle ou Nouvelle porte peut évoquer:

Porte de ville 
 Porte Neuve (Neues Tor) est une ancienne porte de Berlin en Allemagne.
Porte Neuve est une ancienne porte de Castres, dans le Tarn, en France.
 Porte Neuve est une porte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes en France.
 Porte Neuve (Neues Tor) est une porte historique à Hanovre en Basse-Saxe en Allemagne.
 Porte Neuve (Neues Tor) est une porte à Hildesheim en Basse-Saxe en Allemagne.
 Nouvelle Porte (השער החדש, Sha'ar HéHadash) à Jérusalem en Israël.
 Porte Neuve est une porte à Monteux dans le Vaucluse en France.
 Porte Neuve est une porte d'entrée de la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais en France.
 Porte Nouvelle est une porte de ville à Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire en France.
 Porte Neuve (Neues Tor) est une porte de ville à Neubrandenbourg dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne.
 Porte Neuve (Porta Nuova) est une porte à Palerme en Sicile en Italie.
 Porte Neuve est une ancienne porte de Paris en France.
 Porte-Neuve est une porte à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse en France.

Gare 
 Gare de Dijon-Porte-Neuve à Dijon, Côte-d'Or en France.
 Gare de Turin-Porta-Nuova à Turin, Piémont en Italie.

Rue 
 Rue de la Porte-Neuve à Colmars, Haut-Rhin en France.
 Rue Porte-Neuve à Nantes, Loire-Atlantique en France.